El Chico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mineral del Chico (ort), Hidalgo, 
 El Chico, Guerrero, ort, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar